gmina Brzeziny – gmina wiejska, województwo wielkopolskie, powiat kaliski, z siedzibą w Brzezinach
 gmina Brzeziny – dawna gmina, gubernia kielecka, powiat kielecki, z siedzibą w Brzezinach
 gmina Brzeziny – dawna gmina, województwo lubelskie, z siedzibą w Brzezinach
 gmina Brzeziny – dawna gmina, województwo szczecińskie, powiat pyrzycki, z siedzibą w Brzezinach (Tetyń (gmina))

Zobacz też 
 Brzeziny
 gmina Brzeziny Śląskie